Detta är en lista över sjöar i Motala kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Motala kommun.

Lista

Motala kommun
 Lista